Schulrabe ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schulrabe (auch Andreas Schulraben oder Johann Andreas Schulrabe; 1650–1700), deutscher Pfarrer 
 Johann Andreas Schulrabe (auch Johann Andreas Schulrab oder Johannes Andreas Schulrabe; 1689–1741), deutscher Theologe 

 Wichmann Schulrabe (1549–1623), deutscher Theologe, Schulrektor und Superintendent